Valdivia peut désigner :

 La Culture Valdivia

Chili 
Valdivia, ville du Chili, qui tire son nom de son fondateur Pedro de Valdivia ; elle a donné son nom à la province de Valdivia ;
la Valdivia, rivière du Chili, qui a son confluent avec les rivières Calle Calle et Cau Cau sur le territoire de la ville de Valdivia.

Colombie 
Valdivia, municipalité située dans le département d'Antioquia.

Espagne 
Valdivia, localité espagnole de la communauté autonome d'Estrémadure, située dans la province de Badajoz.

Personnes 

Pedro de Valdivia (1497-1553), capitaine, conquérant et gouverneur du Chili ;
Luis de Valdivia (1561-1642), missionnaire jésuite espagnol au Chili ; 
Jorge Valdivia, footballeur chilien qui joue à Palmeiras ;
Pierrick Valdivia, footballeur français ;
Javier Valdivia, footballeur mexicain ;
Félix de Valdivia, comédien mexicain ;

Astronomie 
(2741) Valdivia, astéroïde.